Sanna – wieś w Szkocji

2 cieki w Polsce:
 Sanna – rzeka, dopływ Wisły
 Sanna – struga, dopływ Łęgu

cieki na świecie:
 Sanna – rzeka, dopływ Innu

antroponimia:
 szwedzkie zdrobnienie od Zuzanny

osoby o nazwisku Sanna:
 Elżbieta Sanna
osoby o imieniu Sanna:
 Sanna Stén – fińska wioślarka
 Sanna Marin – fińska polityk, premier Finlandii (od 2019)
 Sanna Nielsen – szwedzka piosenkarka